

Саришка — річка в Башкортостані, права притока Зіліма
 Саришка — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан